Sogpelcé peut désigner :
 Sogpelcé, la commune rurale située dans le département de Poa au Burkina Faso.
 Sogpelcé, la commune rurale située dans le département de Thyou au Burkina Faso.